Rushville Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Rushville Township du comté de Schuyler dans l'Illinois.
  du comté de Rush dans l'Indiana.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships